

Aardrijkskunde 
Gayle (Engeland), een plaatsje in North Yorkshire, Engeland
Gayle Mill, een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina

Personen  
Mike Gayle, Brits schrijver en journalist
Gayle (zangeres)

Voornaam 
Abigaïl (voornaam), een meisjesvoornaam, afgeleid van Abigaïl

Taalkunde 
Gayle (taal), een ongeclassificeerde taal, gesproken in Zuid-Afrika